Dementia bezeichnet:

 auf lateinisch Demenz
 Dementia (Filmreihe), US-amerikanische Pornofilmreihe
 Dementia (1955), US-amerikanischer Film von John Parker
 Dementia (2014), philippinischer Film von Perci Intalan
 Dementia 13, US-amerikanischer Horrorfilm von Francis Ford Coppola
 Dementia (2015), US-amerikanischer Horrorfilm 
 Pseudonym des amerikanischen Comiczeichners und Fetischkünstlers Tom Sutton (1937–2002)